Лас Аренитас има више значења:

 Лас Аренитас (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Аренитас (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Аренитас (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Аренитас (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Аренитас (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику